Название М1 носят телеканалы:
 М1 (телеканал, Россия)
 М1 (телеканал, Украина)